Chloe (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2009
Chloé, een meisjesnaam